Die I liga (Schach) 1996 war die 25. Austragung der I liga und die 52. Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Polnischer Mannschaftsmeister wurde die Mannschaft von KS Polonia PKO BP Warszawa, die alle Wettkämpfe gewann, während sich der Titelverteidiger ZKS Stilon Gorzów Wielkopolski mit dem achten Platz begnügen musste. Aus der II liga waren im Vorjahr MOK Chrobry Głogów, ZPD Technolog Jasień und BKS Chemik Bydgoszcz aufgestiegen. Głogów und Jasień erreichten den Klassenerhalt, während Bydgoszcz zusammen mit KS Maraton Handel 2000 Warszawa und WKSz Hetman Wrocław direkt wieder abstieg.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der I liga (Schach) 1996.

Modus 

Die zwölf Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier an sechs Brettern, dabei musste am sechsten Brett eine Frau aufgestellt werden. Die drei Letzten stiegen in die II liga ab und wurden durch die drei Erstplatzierten der II liga ersetzt. Über die Platzierung entschied zunächst die Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage), danach die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage).

Termin und Spielort 

Das Turnier wurde vom 27. November bis 7. Dezember im Militär-Erholungsheim in Augustów (Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Augustowie) gespielt.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

Sportveranstaltung in Polen
I liga (Schach)
Schachveranstaltung 1996